Chesterbrook ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chesterbrook (Pennsylvania)
 Chesterbrook (Virginia)
 Chesterbrook Estates (Virginia)
 Chesterbrook Gardens (Virginia)
 Chesterbrook Woods (Virginia)